Clauzade kan som auktorsförkortning betyda:

 F.J. Georges A. Clauzade
 F.J.Georges A. Clauzade

Robotskapade auktorsförkortningar